Cet article recense les zones humides de l'Espagne concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur en Espagne le .

En , le pays compte 76 sites Ramsar, couvrant une superficie de  (soit un peu plus de 0.6% du territoire espagnol).

Liste

Annexes

Références

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Environnement en Espagne

Liens externes 
 
 
 

Liste en rapport avec l'Espagne